Тамбери (ит. Tamberi) — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Тамбери, Джанлука (род. 1990) — итальянский легкоатлет.
 Тамбери, Джанмарко (род. 1992)— итальянский легкоатлет.
 Тамбери, Марко (род. 1957) — итальянский легкоатлет.